30-я кавалерийская Новобугская ордена Ленина Краснознамённая орденов Кутузова и Суворова дивизия — воинское соединение РККА, принимавшее участие в Великой Отечественной войне в составе Южного, Юго-Западного, Северо-Кавказского, Северной группы войск Закавказского фронта, 4-го Украинского, 3-го Украинского, 1-го Белорусского, 2-го Украинского фронтов.

История

Награды и почётные наименования 
  Орден Красного Знамени — награждена Указом Президиума Верховного совета СССР от 5 мая 1942 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками, и проявленные при этом доблесть и мужество.
 Почетное наименование «Новобугская» — присвоено за отличие в боях при прорыве обороны противника на западном берегу реки Ингулец и освобождение города Новый Буг.
  Орден Суворова II степени — награждена указом Президиума Верховного Совета СССР от 12 апреля 1944 года за образцовое выполнение заданий командования в боях с немецкими захватчиками за освобождение города Раздельная  и проявленные при этом доблесть и мужество.
  Орден Кутузова I степени — награждена указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 июля 1944 года за успешное выполнение заданий командования в боях с немецкими захватчиками, за овладение городами: Минск, Столбцы, Городея и Несвиж и проявленные при этом доблесть и мужество.
  Орден Ленина — награждена указом Президиума Верховного Совета СССР от 25 июля 1944 года за образцовое выполнение заданий командования в боях с немецкими захватчиками при форсировании реки Шара, за овладение городом Слоним и проявленные при этом доблесть и мужество.

Награды частей дивизии:
 127-й кавалерийский Брестский орденов Кутузова и Богдана Хмельницкого (II степени) полк
 133-й кавалерийский Краснознамённый орденов Суворова и Александра Невского полк
 138-й кавалерийский Дебреценский Краснознамённый полк
 134-й отдельный танковый ордена Богдана Хмельницкого (II степени) полк
 1675-й артиллерийско-миномётный орденов Кутузова и Богдана Хмельницкого (II степени) полк

Состав 
 127-й кавалерийский полк
 133-й кавалерийский полк
 138-й кавалерийский полк
 танковый полк (с 5 августа 1943 года)
 134-й отдельный танковый полк (с 25 августа 1943 года по 2 октября 1943 года, с 2 февраля 1944 года)
 1675-й артиллерийско-миномётный полк (47-й конно-артиллерийский дивизион, 7-й артиллерийско-миномётный полк)
 520-й отдельный дивизион противовоздушной обороны (зенитная батарея)
 51-й бронетанковый эскадрон
 47-й артиллерийский парк
 4-й отдельный сапёрный эскадрон (с 10 марта 1943 года)
 23-й отдельный эскадрон связи
 55-й отдельный медико-санитарный эскадрон
 30-й отдельный эскадрон химической защиты
 22-й продовольственный транспорт
 30-й взвод подвоза горюче-смазочных материалов (5 февраля 1942 года)
 744-й дивизионный ветеринарный лазарет
 333-я (190-я) полевая почтовая станция
 1833-я (973-я, 305-я) полевая касса Государственного банка СССР

Периоды вхождения в состав действующей армии 
 31 июля 1941 года — 11 мая 1945 года.

Подчинение

Командиры 
 Пичугин, Николай Андреевич, полковник, (10 июля 1941 — 25 апреля 1942 года);
 Головской, Василий Сергеевич , полковник, генерал-майор, (28 апреля 1942 — 8 ноября 1944 года);
 Близнюк, Иван Фёдорович, полковник, (9 ноября 1944 года — 27 февраля 1945 года);
 Рева, Григорий Иванович, полковник, ((28 февраля 1945 года — 11 мая 1945 года)

Отличившиеся воины дивизии 

	 
 Герои Советского Союза :
 Сологуб, Николай Андреевич, лейтенант, командир танка 134-го отдельного танкового полка;
 Хусяйнов, Зякярий Сяфитович, старшина, командир танка 134-го отдельного танкового полка.
 Чекменёв, Григорий Анатольевич, старший лейтенант, командир огневого взвода 1675-го артиллерийско-миномётного полка.

 Кавалеры ордена Славы трёх степеней.
 Азыркин, Михаил Павлович, старший сержант, механик-водитель 134-го отдельного танкового полка;
 Живых, Иван Максимович, рядовой, разведчик 133-го кавалерийского полка;
 Казаченко, Яков Дмитриевич, рядовой, разведчик 133-го кавалерийского полка;
 Полупан, Василий Прокофьевич, старший сержант, командир орудийного расчёта 1675-го артиллерийско-миномётного полка;
 Челиков, Владимир Иванович, ефрейтор, телефонист 23-го отдельного эскадрона связи.

Послевоенная история 
Согласно директиве ГШ КА от 30 мая 1945 г и Главного управления формирования БТиМВ КА от 12 июля 1945 г. дивизия к августу 1945 г. перешла в Белорусский военный лагерь (г. Барановичи), где сдала лошадей и начала переформировываться в 11-ю механизированную дивизию.

На базе 127 кп и 1021 сап были сформированы 6-й механизированный полк и 62-й отдельный танковый батальон; 133 кп и 1025 сап — 7-й механизированный полк и 63-й отдельный танковый батальон. 138 кп выбыл в 12-ю механизированную дивизию, где стал 10-м механизированным полком.

Дополнительно в состав 11-й механизированной дивизии включили 47-ю Духовищенскую Краснознамённую ордена Суворова 2-й степени механизированную бригаду как 47-й мехполк, 10-ю гвардейскую Городокскую Краснознамённую ордена Суворова 2-й степени танковую бригаду как 10-й гвардейский танковый полк средних танков, 69-й гвардейский тяжёлый танко-самоходный Знаменский Краснознамённый орденов Суворова и Кутузова полк (на базе 1438 сап и 123 ттб), 2040-й гаубичный артиллерийский полк, 44-й отдельный Симферопольский мотоциклетный батальон, 14-й гвардейский миномётный дивизион БМ-13, 17-ю полевую танко-ремонтную базу, авиазвено связи, 2017-й зенитный артиллерийский полк (на базе 525-го зенитного дивизиона 30 кд и 502-го отдельного дивизиона ПВО), 1675-й артиллерийско-миномётный полк стал 123-м миномётным полком; 626-й медсанбат(на базе 55-го медэскадрона), 286-й сапёрный батальон (на базе 4-го сапёрного эскадрона), 343-й батальон связи (на базе 23-го эскадрона связи). 30-й отдельный артиллерийский парк и 30-й отдельный продовольственный транспорт стали 353-й авторотой подвоза.

Примечания

Ссылки 
 30-я кавалерийская дивизия на сайте «Танковый фронт 1939—1945» 
 134-й танковый полк на сайте «Танковый фронт 1939—1945»

См. также 
 4-й гвардейский кавалерийский корпус

Воинские части и формирования, созданные в 1941 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1945 году